Пинки се може односити:

 Бошко Палковљевић Пинки (1920—1942), учесник Народноослободилачког рата и народни херој Југославије. Један од најпознатијих партизана у Срему.

 Културно спортски центар „Пинки” у Земуну, познат под називом Хала „Пинки”. Основан 1974. године под називом Дом спортова омладине и пионира „Пинки”.  

 Саобраћајна школа „Пинки” из Новог Сада, основана 1983. године. Име је добила по Бошку Палковљевићу Пинкију, бившем ученику Средње машинске школе, из које је ова школа настала и у чијој се некадашњој згради налази. 

 Пинки име једног од двојице главних јунака популарног филма „Ране” из 1998. године, у тумачењу Душана Пекића.

 Пинки (дрога)